Hnatiuk (ukr. Гнатюк) – polskie i ukraińskie nazwisko
osoby o nazwisku Hnatiuk:
 Anatolij Hnatiuk – ukraiński piosenkarz
 Dmytro Hnatiuk (1925–2016) – ukraiński śpiewak operowy
 Ola Hnatiuk, właśc. Aleksandra Hnatiuk (ur. 1961) – ukrainistka, tłumaczka i popularyzatorka literatury ukraińskiej, radca Ambasady RP w Kijowie
 Wołodymyr Hnatiuk (1871–1926) – ukraiński etnograf, folklorysta, językoznawca, literaturoznawca, krytyk, tłumacz, działacz społeczny